Üllenberg oder Uellenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Uellenberg (1874–1944), deutscher Apotheker und Schriftsteller
 Engelbert Üllenberg (1706–1775), deutscher Politiker
 Gottfried Üllenberg (um 1585–1663), deutscher Politiker

Üllenberg ist außerdem eine Ortslage in Wuppertal, siehe Uellenberg (Wuppertal)